Izquierda Socialista puede referirse a:

 Izquierda Socialista, partido político actual de la Argentina.
 Izquierda Socialista, corriente de opinión interna del Partido Socialista Obrero Español.
 Izquierda Socialista, corriente de opinión interna del Partido Socialista (Francia).
 Movimiento de Izquierda Socialista, antiguo partido político de Portugal.
 Unión de Izquierda Socialista, antiguo partido político de Francia.
 Partido Amplio de Izquierda Socialista, antiguo partido político de Chile.
 Izquierda Socialista, Sección de la Corriente Marxista Internacional en México
 Izquierda Socialista, antiguo partido político del Perú.